Музей имени Н. К. Рериха:

 Музей Рериха в Нью-Йорке — открыт в 1921, с 1929 располагался в Мастер Билдинг. Во второй половине 1930-х был закрыт. Другой нью-йоркский музей был создан в 1949.
 Мемориальный кабинет Н. К. Рериха — открыт в Государственном музее Востока, который также имеет постоянную экспозицию работ художника и научный отдел наследия Рерихов.
 Центр-музей имени Н. К. Рериха Международного центра Рерихов — открыт в 1993 на территории усадьбы Лопухиных в Москве. 
 Музей-усадьба Н. К. Рериха — открыт в 1984 году в имении Извара под Санкт-Петербургом. Первый в России государственный музей Рериха.
 Музей-институт семьи Рерихов — открыт в 2007 в Санкт-Петербурге.
 Музей Н. К. Рериха в Новосибирске — открыт в 2007.